Виктор Викторович Рогоцкий (род. 29 сентября 1941, Омская область) — председатель Ярославской областной думы (2008—2012), член Совета Федерации (2011—2017), Советник Губернатора Ярославской области по вопросам энергетики (2017 - н.в.)

Биография 
Начал работать в 17 лет электромонтёром. Работал на Ярославских высоковольтных сетях и ТЭЦ-3. Окончил Московский энергетический институт (1967—1971). Принимал участие в строительстве Саратовской ГЭС инженером и старшим инженером. С 1971 года начальник цеха в Ярэнергоремонте. С 1984 года директор энергонадзора «Ярэнерго»; с 1995 года — заместитель генерального директора АО «Ярэнерго»; с 1998 года — генеральный директор АО «Ярэнерго». С 2006 года — генеральный директор ОАО «Ярославская сбытовая компания».

В 2000 году избран депутатом Государственной Думы Ярославской области III созыва, председатель постоянной комиссии по депутатской деятельности, этике и регламенту. В марте 2004 года избран депутатом Государственной Думы Ярославской области IV созыва по избирательному округу № 5. Возглавлял постоянную комиссию по депутатской деятельности, этике и регламенту. Входил в состав комиссии по экономической политике. Возглавлял фракцию «Единая Россия». 2 марта 2008 года избран депутатом Государственной Думы Ярославской области V созыва по единому общеобластному избирательному округу от Ярославского регионального отделения политической партии «Единая Россия». 25 марта 2008 года избран Председателем Ярославской областной Думы V созыва. Секретарь политсовета Ярославского регионального отделения политической партии «Единая Россия».

18 декабря 2012 года назначен представителем от исполнительного органа государственной власти Ярославской области в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике.

В октябре 2017 года назначен советником губернатора Ярославской области по вопросам энергетики.

Женат, есть взрослая дочь.

Награды и звания 
 Орден Почёта (декабрь 2010)
 Орден Дружбы (25 января 2017) — за большой вклад в развитие российского парламентаризма и активную законотворческую деятельность.
 «Почётный энергетик»
 «Заслуженный работник единой энергетической системы России»
 «Почётный работник топливно-энергетического комплекса»
 Почётная грамота Губернатора Ярославской области
 Почётная грамота мэрии г. Ярославля
 Почётный знак «За заслуги перед городом Ярославлем» (7 мая 2009)
 Медаль «За доблестный труд»
 Золотая Почётная медаль международной общественной организации «Федерация мира и согласия» за активное участие в миротворческой и благотворительной деятельности, укрепление мира и согласия между народами и душевное отношение к людям
 Орден «Меценат», учреждённый Международным благотворительным фондом «Меценаты Столетия» (14 декабря 2005)
 Орден преподобного Сергия Радонежского (22 декабря 2005)

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте Ярославской областной думы

Выпускники МЭИ
Энергетики России
Управленцы Ярославля
Члены «Единой России»
Кавалеры ордена Преподобного Сергия Радонежского
Депутаты Ярославской областной думы
Персоналии:Холдинг МРСК
Председатели Ярославской областной думы
Члены Совета Федерации России (с 2000)